Dariusz Lewandowski (ur. 1965) – polski piłkarz
 Dariusz Lewandowski (ur. 1976) – polski aktor
 Dariusz Lewandowski (ur. 1979) – polski koszykarz
 Dariusz Lewandowski (ur. ?) – polski generał